Сезон «Атлетік» (Більбао) 2010—2011 - 110-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетік (Більбао) і його 80-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Статистика гравців

Матчі та голи 

|}

Див. також

Посилання 
   

Атлетік Більбао
Сезони «Атлетік» (Більбао)